Tour of Utah 2016 var den 12. udgave af det amerikanske landevejscykelløb i Utah. Løbet foregik i perioden 1. til 7. august 2016. Løbet var en del af UCI America Tour 2016 og var i kategorien 2.HC. Australske Lachlan Morton fra Jelly Belly-Maxxis blev den samlede vinder af løbet.

Hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
Officielle hjemmeside

Cykelløb i 2016
Tour of Utah